Ferdinand Hérold (1791-1833), compositeur français ;
 Ferdinand Hérold (1828-1882), homme politique français, fils du précédent ;
 André-Ferdinand Hérold (1865-1940), écrivain français, fils du précédent ;